Folgend die Ergebnisse und Platzierungen bei den Commonwealth Games 1982 im Herrendoppel im Badminton.

Ergebnisse ab Viertelfinale

Endstand
1. Ong Beng Teong / Razif Sidek
2. Martin Dew / Nick Yates
3. Paul Johnson / Pat Tryon
4. Duncan Bridge / Dipak Tailor
5. Sze Yu / Wong Man Hing
5. Leroy D’sa / Pradeep Gandhe
5. Mark Freitag / Bob MacDougall
5. Philip Sutton / Mark Richards
9. Darren McDonald / Paul Robert Morgan
9. Alastair Ward / Cameron Gooder
9. Philip Horne / Steve Wilson
9. Babatunde Badiru / Samson Egbeyemi
9. Clifford McIlwaine / Bill Thompson
9. Mark Harry / Michael Scandolera
9. Syed Modi / Vikram Singh
9. Chris Bullen / Graeme Robson
17. Amjid Rasul / N. K. Shah
17. Gerrit Malan / Peter Revans
17. Alex White / David Shaylor
17. Wong Lap Chuen / Cheung Chan Tin
17. Charlie Gallagher / Gordon Hamilton
17. Mukesh Shah / Rajeev Chiplunkar
17. Dennis Moore / Philip Mead

Weblinks 
 Medaillengewinner der Commonwealth Games
 thecgf.com

1982
Badminton
Badminton 1982
Badmintonwettbewerb in Brisbane